Бијења могу да буду:

 Горња Бијења, насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Доња Бијења, насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ